Likos (gr. Lykos, łac. Lycus) – rzeka we Frygii
 Likos – w mitologii greckiej król Libii, syn Aresa
 Likos (gr. Lykos, łac. Lycus, Lycas) – w mitologii greckiej król Teb, syn Hyrieusa
 Likos (gr. Lykos, łac. Lycus, Lycas) – w mitologii greckiej syn Pandiona, twórca misteriów eleuzyjskich
 Likos (gr. Lykos, łac. Lycus, Lycas) – w mitologii greckiej syn Posejdona, zabity przez Heraklesa
 Likos – syn Prometeusza i Kelajno